Milonia Cesonia – nobildonna romana (...- 41)
 Milonia (o Milionia) – antica città marsa nei pressi della contemporanea Ortona dei Marsi in Italia
 Milonia – genere di ragni